Вельт или Вельта — старинная винно-водочная мера в некоторых краях Франции и Нидерландов.

Во Франции 
 в Бордо 32 вельты вина или 27 вельт коньяка составляли бочку;
 в Монпелье, где водка продавалась на вес, вельт считался в 20,5 тамошних фунтов;
 в Париже вельт обычно назывался сетьером;
 в Рошели вельт коньяка был немногим больше российского полуведра.

В Нидерландах 
Конкретно в Амстердаме, вельт имел 3 штофа и содержал 6 кружек без чарки по российской мере.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 332 (Вельтъ или Вельта).

Единицы измерения объёма
Французская система мер